Телксиноя може да се отнася до:

 Телксиноя – митологична фигура
 Телксиноя – спътник на Юпитер